Nom de princeses egípcies:
 Bintanath (filla de Seti I)
 Bintanath (filla de Ramsès II).